Си́тник жа́бий () — травянистое растение, вид рода  семейства .

Небольшое растение, обычное во влажных местообитаниях на всех континентах.

Ботаническое описание 
Однолетнее травянистое растение 4—20(40) см высотой, с мочковатой корневой системой. Стебли тонкие, разветвлённые почти от основания, часто многочисленные, прямостоячие или приподнимающиеся, в основании часто красно-коричневые.

Листья прикорневые и стеблевые, плоские, около 1 мм шириной, 1—13 см длиной.

Соцветия рыхлые, малоцветковые. Цветки расставленные, с 2—3 прицветничками 1,3—2,5 мм длиной. Листочки околоцветника ланцетовидные, остроконечные, 4—5,5(7) мм длиной, внутренние плёнчатые, внешние часто плёнчатые только по краю, а ближе к основанию зелёные, более длинные. Тычинки в числе 6, нити 0,8—1,2(2) мм длиной, пыльники 0,5—0,8 мм. Рыльца сидячие, около 0,5 мм.

Плод — яйцевидная до эллиптической коробочка буроватая, 3—5 мм длиной, трёхгнёздная. Семена 0,4—0,6 мм длиной.

Распространение 
Растение обладает обширным космополитичным ареалом. Встречается на влажных лугах, у болот, по берегам водоёмов, на рисовниках.

Значение и применение 
На Камчатке поедается .

Таксономия и систематика 
Диагноз вида был опубликован Карлом Линнеем в книге Species plantarum: Juncus culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus — «ситник с дихотомически ветвящимся стеблем, с килеватыми листьями, с одиночными сидячими цветками».

Синонимы 
 
 
 
 
 , nom. inval.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и другие.

Примечания

Литература 

 
 

Ситниковые
Растения-космополиты
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Кормовые растения северного оленя